Williamstown (Kentucky)
 Williamstown (Massachusetts)
 Williamstown (Nova Jérsei)
 Williamstown (Pensilvânia)
 Williamstown (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos